Статья о выступлении чешского футбольного клуба «Дукла» Прага в европейских клубных кубковых турнирах.

Результаты 
По состоянию на 14 февраля 2017 года:

* Домашние игры выделены жирным шрифтом

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 14 февраля 2017 года:

Итоговая статистика 
По состоянию на 14 февраля 2017 года:

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Статистика на сайте УЕФА 

ФК «Дукла» Прага
Дукла Прага